Tolkien ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Tolkien (1924–2020), britischer Mediävist, Sohn von J. R. R. Tolkien
 Edith Tolkien (1889–1971), britische Muse und Ehefrau von J. R. R. Tolkien
 Daniela Tolkien (* 1964), deutsche Schauspielerin und Casting-Direktorin 
 J. R. R. Tolkien (1892–1973), britischer Schriftsteller und Philologe
 Simon Tolkien (* 1959), britischer Schriftsteller, Sohn von Christopher Tolkien

Tolkien steht für:
 Tolkien (Film), ein amerikanischer Spielfilm von Dome Karukoski (2019)
 Tolkien Enterprises, ein amerikanisches Unternehmen, siehe Middle-earth Enterprises
 J.R. Tolkien (Schiff), ein Gaffel-Topsegelschoner
 (2675) Tolkien, ein Asteroid
 Tolkien Black, eine South Park-Figur, siehe Figuren aus South Park #Tolkien Black